Savyetski Rayon kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Savetskі Rajon, kommun, Homels voblast, 
 Saviecki rajon, rajon (distrikt), Minsks stad, 

Robotskapade Belarusförgreningar